Національна ліга В 2014—2015 — 68-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Лангнау Тайгерс.

Регламент 
Чемпіонат складався з двох етапів: на першому 9 команд виявили вісімку, на другому етапі у плей-оф чільна вісімка клубів виборювала звання чемпіона Ліги. Чемпіон НЛБ зустрічався у перехідних матчах (серія до чотирьох перемог) з найгіршою командою Національної ліги А.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Плей-оф

Фінал 
Матчі відбулись 17, 20, 22, 24, 27, 29 та 31 березня 2015.

Кваліфікація НЛА  
Матчі проходили: 2, 4, 6 та 9 квітня

Джерела 
 Сезон 2015    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2014 у швейцарському спорті
2015 у швейцарському спорті